Промислове виробництво () - статистичний звіт ФРС G.17, що містить показник зміни сумарного обсягу виробництва промислової продукції підприємствами країни. Включає показник ступеня використання виробничих потужностей.

Періодичність 
Публікується щомісяця (зазвичай 15 числа о 9:15 за E.T.) ФРС і містить дані за попередній місяць.

Ступінь впливу на ринок 
Високий.

Примітка 
Основний інтерес представляє відсоткову зміну в порівнянні з попереднім місяцем, а також ступінь використання виробничих потужностей. Вважається ключовим показником стану промисловості.

Американські показники і звіти
Економіка промисловості